

Scienza 
 Modello – nella scienza
 Modello – nella logica matematica, qualsiasi struttura che rispetti gli assiomi di una teoria; di questo si occupa la teoria dei modelli
 Modello – nella matematica applicata
 Modello – in fisica
 Modello molecolare – in chimica
 Modello – rappresentazione (grafica, formale, ecc.) di un sistema software o di qualche suo aspetto (es. modello UML)
 Modello o template – in informatica, documento o programma parziale da riempire successivamente
 Modello – in economia, costruzione teorica che si propone di rappresentare fenomeni e processi economici attraverso variabili economiche legate da relazioni logiche e quantitative esprimibili in linguaggio matematico

Altro 
 Modello – professione in cui una persona posa per un fine artistico o promozionale 
 Modello – persona che posa per uno o più artisti per la realizzazione di un'opera avente come soggetto una parte o tutto il corpo umano
 Modello – sagoma utilizzata in fonderia
 Modello – riproduzione in scala a scopo hobbistico
 Modello – ambientazione in scala ridotta che ricrea scene di vario genere
 Modello – riproduzione esteriore in scala ridotta di un oggetto a scopo tecnico

Altri progetti